
Molekulska formula -{C17H19NO3}- se može odnositi na:

 Havicin
 Hidromorfon
 Morfin
 Norkodein
 Piperin